WPV ist die Abkürzung von: 

 Weltpostverein
 Wiener Psychoanalytische Vereinigung

WPV